Radešín ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Radešín, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou
Radešín, Ortsteil von Martiněves, Okres Litoměřice
Radešín, Ortsteil von Petrovice u Sedlčan, Okres Příbram
Radešín, Ortsteil von Chuderov, Okres Ústí nad Labem